Catherine Keener – attrice statunitense
 Craig S. Keener – biblista statunitense
 Hazel Keener – attrice statunitense